El distrito de Prades es un distrito (en francés arrondissement) de Francia, que se localiza en el departamento de Pirineos Orientales (en francés Pyrénées-Orientales), de la région de Occitania. Cuenta con 6 cantones y 100 comunas.

División territorial

Cantones 
Los cantones del distrito de Prades son:
 Mont-Louis
 Olette
 Prades
 Saillagouse
 Sournia
 Vinça

Comunas

Véase también 
 Cantones de Pirineos Orientales
 Comunas de Pirineos Orientales

Enlaces externos 
 Prades sobre el Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos de Francia (INSEE, en francés)

Prades